Geneva bezeichnet:

 in englischer und neulateinischer Sprache die Stadt Genf
 die Kantonsallegorie Geneva
 die Schriftart Geneva (Schriftart)
 die International Association for the Study of Insurance Economics, die auch als Geneva Association bekannt ist
 Geneva Wagon Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobil- und Nutzfahrzeughersteller (1894–1921)
 Geneva Automobile & Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1901–1904)
 Geneva Auto Specialty & Repair Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1914)
 Schoeneck Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Geneva (1916–1917)
 Geneva (Software), numerische Software

mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:

 Geneva (Alabama)
 Geneva (Florida)
 Geneva (Georgia)
 Geneva (Illinois)
 Geneva (Indiana)
 Geneva (Iowa)
 Geneva (Minnesota)
 Geneva (Nebraska)
 Geneva (New York)
 Geneva (Ohio)
 Geneva (Oregon)
 Geneva (Pennsylvania)
 Geneva (Texas)
 Geneva (Washington)
 Geneva, Wisconsin:
 Genoa City, im Walworth County
 Fontana-on-Geneva Lake, im Walworth County
 Lake Geneva (Wisconsin), im Walworth County
 Geneva (Wisconsin), Town(ship) im Walworth County
 Geneva-on-the-Lake, Ohio
 Geneva State Park, Ohio

Siehe auch:

 Geneva Township
 Lake Geneva
 Genever, eine Spirituose